El que recibe las bofetadas puede referirse a la obra de teatro rusa o las películas basadas en ella:

El que recibe las bofetadas, obra de teatro rusa escrita en 1914 por Leonid Andreyev;
El que recibe las bofetadas, película rusa de 1916 basada en la obra de teatro anterior;
El que recibe las bofetadas, película muda de 1924 dirigida por Victor Sjöström;
El que recibe las bofetadas, película argentina de 1947  dirigida por Boris H. Hardy.